Podrzeniowate (Blechnaceae) – rodzina paproci o zasięgu kosmopolitycznym. W zależności od ujęcia systematycznego obejmuje od dwóch do 24 rodzajów z około 240–265 gatunkami. Według systemu PPG I (2016) obejmuje trzy podrodziny z 24 rodzajami i 265 gatunkami. Rodzimym dla Polski przedstawicielem jest podrzeń żebrowiec. Większość gatunków jest naziemna, choć spotykać tu także można epifity np. Stenochlaena. Charakterystyczną cechą podrzeniowatych jest czerwony kolor młodych, pastorałowato zwiniętych liści.

Systematyka 

 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

Rodzina siostrzana wobec onokleowatych (Onocleaceae), wraz z którymi tworzy klad siostrzany dla wietlicowatych (Athyriaceae) w obrębie rzędu paprotkowców (Polypodiales). Alternatywnie w ujęciu scalającym rodziny i rodzaje paprotkowców w szerzej ujmowane taksony rośliny tu zaliczane są włączane do rodziny zanokcicowatych Aspleniaceae odpowiadającej całemu podrzędowi Aspleniineae H.Schneid. & C.J.Rothf. 2016 z systemu PPG I (2016) i kladowi „eupolypods II” w systemie Smitha i in. (2006). W ujęciu tym wszystkie 18 rodzajów z systemu PPG I z podrodziny Blechnoideae łączonych jest w jeden rodzaj podrzeń Blechnum.

 Podział rodziny według systemu PPG I (2016)

podrodzina Stenochlaenoideae (Ching) J.P.Roux, Conspect. South. Afr. Pteridophyta: 156. 2001
 Salpichlaena J.Sm., Gen. Fil. pl. 93. 1842
 Stenochlaena J.Sm., J. Bot. (Hooker) 3: 401. 1841
 Telmatoblechnum Perrie, D.J.Ohlsen & Brownsey, Taxon 63(4). 755. 2014

podrodzina Woodwardioideae Gasper, V.A.O.Dittrich & Salino, Phytotaxa 275(3): 197. 2016
 Anchistea C.Presl, Epimel. Bot.: 71. 1851
 Lorinseria C.Presl, Epimel. Bot.: 72. 1851
 Woodwardia Sm., Mem. Acad. Roy. Sci. Turin 5. 411. 1793

podrodzina Blechnoideae Gasper, V.A.O.Dittrich & Salino, Phytotaxa 275(3): 201. 2016
 Austroblechnum Gasper & V.A.O.Dittrich, Phytotaxa 275(3): 202. 2016
 Blechnidium T.Moore, Index Fil. clv. 1860; Brit. Ferns: 210. 1860
 Blechnopsis C.Presl, Epimel. Bot.: 115. 1851
 Blechnum L., Sp. Pl. 2: 1077. 1753 – podrzeń
 Brainea J.Sm., Cat. Kew Ferns: 5. 1856
 Cleistoblechnum Gasper & Salino, Phytotaxa 275 (3): 207. 2016
 Cranfillia Gasper & V.A.O.Dittrich, Phytotaxa 275 (3): 207. 2016
 Diploblechnum Hayata, Bot. Mag. (Tokyo) 41. 702. 1927
 Doodia R.Br., Prodr. Fl. Nov. Holl.: 151. 1810 – doodia
 Icarus Gasper & Salino, Phytotaxa 275(3): 209. 2016
 Lomaria Willd., Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin 3: 160. 1809
 Lomaridium C.Presl, Epimel. Bot.: 154. 1851
 Lomariocycas (J.Sm.) Gasper & A.R.Sm., Phytotaxa 275(3): 212. 2016
 Neoblechnum Gasper & V.A.O.Dittrich, Phytotaxa 275(3): 214. 2016
 Oceaniopteris Gasper & Salino, Phytotaxa 275(3): 214. 2016
 Parablechnum C.Presl, Epimel. Bot.: 109. 1851
 Sadleria Kaulf., Enum. Filic.: 161. 1824
 Struthiopteris Scop., Fl. Carn.: 168. 1760

Przypisy